Вуд (от  — дерево, лес) — английская фамилия, входит в 100 самых распространённых фамилий США (по данным 1990 года).
 Вуд (семья мастеров) — семья английских мастеров-керамистов XVIII в.

А 
 
 Вуд, Альберт Элмер (1910—2002) — американский палеонтолог позвоночных.
 Вуд, Альфонсо (1810—1881) — американский ботаник.
 
 Вуд, Артур (1875—1939) — британский яхтсмен, чемпион Олимпийских игр 1908 года.

Б 
 Вуд, Бари (род. 1941) — американская писательница в жанрах научной фантастики, детектива и романов ужасов.
 Вуд, Барух (1909—1989) — английский шахматист.
 Вуд, Беатрис (1893—1998) — американская художница, писательница и журналистка.
 Вуд, Бебе (род. 2001) — американская актриса.
 Вуд, Бобби (род. 1992) — американский футболист.
 Вуд, Брайан (род. 1944) — канадский кёрлингист.

В

Г 
 Вуд, Гарри Эдвин (1881—1946) — южноафриканский астроном.
 Вуд, Генри (1869—1944) — выдающийся английский дирижёр, основатель Променадных концертов.
 Вуд, Генри Уайз (1860—1941) — канадский лидер фермерского движения.
 Вуд, Грант (1891—1942) — американский художник.
 Вуд, Грэхем (род. 1936) — австралийский хоккеист на траве, бронзовый призёр Олимпийских игр 1964 года.

Д 
 Вуд, Де Волсон (1832—1897) — американский инженер и педагог.
 Вуд, Джим (род. 1952) — английский биатлонист.
 Вуд, Джозеф (; 1778—1830) — американский художник-миниатюрист, портретист.
 
 Вуд, Джордж (род. 1952) — шотландский футболист.
 Вуд, Джордж Тайлер (1795—1858) — американский политик, 2-й губернатор Техаса.
 Вуд, Джош (; род. 1987) — актёр, кино-продюсер и музыкальный исполнитель.
 Вуд, Джудит (1906—2002) — американская актриса кино, снимавшаяся в 1920-40 годах.
 Вуд, Дэвид (род. 1976) — канадский психолингвист, автор нескольких книг о фразеологии и об обучении английскому языку взрослых.

Ж 
 Вуд, Жаклин Макиннес (род. 1987) — канадская телевизионная актриса.

З 
 Вуд, Закари Тейлор (1860—1915) — инспектор Северо-Западной конной полиции, четвёртый комиссар Юкона.

И, Й 
 Вуд, Ивлин (1838—1919) — британский военный деятель.
 Вуд, Йонас (род. 1977) — современный американский художник.

К 
 Вуд, Карл (1929—2011) — австралийский гинеколог, кавалер Ордена Австралии, кавалер Ордена Британской Империи.
 Вуд, Карл Доусон (1898—1995) — американский учёный.
 Вуд, Келли, (более известная как Шафер, Келли; род. 1981) — шотландская кёрлингистка.
 Вуд, Кит (род. 1972) — ирландский регбист, выступавший на позиции хукера.
 Вуд, Крис (1944—1983) — британский рок-музыкант.
 Вуд, Крис (род. 1991) — новозеландский футболист, нападающий «Лидс Юнайтед» и сборной Новой Зеландии.
 Вуд, Крис (род. 1988) — американский актёр.
 Вуд, Кэти (род. 1962) — американская женщина-серийная убийца.

Л 
 Вуд, Леа (род. 1978) — английская фотомодель и певица.
 Вуд, Леон (род. 1962) — американский баскетболист.
 Вуд, Леонард (1860—1927) — американский генерал, военный губернатор Кубы, генерал-губернатор Филиппин.
 Вуд, Лианн (род. 1971) — валлийская политическая деятельница.
 Вуд, Линдси (род. 1983) — шотландская кёрлингистка.

М 
 Вуд, Майк (род. 1946) — британский политик, депутат Палаты общин.
 Вуд, Майк (род. 1954) — игрок в американский футбол.
 Вуд, Майк (род. 1971) — южноафриканский фехтовальщик, участник Олимпийских игр 2008 года.
 Вуд, Майк (род. 1976) — британский политик, депутат Палаты общин.
 Вуд, Майк (род. 1980) — американский бейсболист.
 Вуд, Майкл (род. 1948) — британский историк, профессор Манчестерского университета, телеведущий.
 Вуд, Майкл (род. 1980) — новозеландский политик, депутат Палаты представителей.
 Вуд, Майкл (род. 1999) — австралийский регбист.
 Вуд, Майлз (род. 1995) — американский хоккеист.
 Вуд, Марина (более известная как Моффа, Марина; род. 1964) — австралийская баскетболистка.
 Вуд, Мервин (1917—2006) — австралийский гребец, олимпийский чемпион 1948 года.
  (Мэксин Финстервальд; 1906—1993) — американская писательница и драматург.
 Вуд, Мэттью, 1-й баронет (1768—1843) — британский политик и государственный деятель, лорд-мэр Лондона с 1815 по 1817 год.

Н 
 Вуд, Натали (Наталья Николаевна Захаренко (Гурдина); 1938—1981) — американская киноактриса.
 Вуд, Николь (более известна под псевдонимом Лили Картер; род. 1990) — американская порноактриса.
 Вуд, Нил (род. 1983) — английский футболист и футбольный тренер.

О 
 Вуд, Оливер (1950—2023) — английский кинооператор.

П 
 Вуд, Пегги (1892—1978) — американская актриса.
 Вуд, Пол Гамильтон (; 1907—1962) — английский кардиолог.

Р 
 
 Вуд, Робин (1931—2009) — британский и канадский киновед.
 Вуд, Рой (род. 1946) — британский рок-музыкант, певец и автор песен.
 Вуд, Ронни (род. 1947) — британский музыкант, участник групп The Rolling Stones и The Faces.
 Вуд, Рэй (1931—2002) — английский футболист и футбольный тренер.

С 
 Вуд, Себастьян (род. 1961) — британский дипломат.
 Вуд, Сидни (1911—2009) — американский теннисист, член Международного зала теннисной славы.
 Вуд, Стивен (1961—1995) — австралийский гребец-байдарочник.
 Вуд, Сэм (1883—1949) — американский актёр, режиссёр, продюсер и сценарист.

T 
 Вуд, Тим (род. 1948) — американский фигурист, трёхкратный чемпион США в мужском одиночном катании;
 Вуд, Тиффани (род. 1977) — австралийская певица и автор песен.
 Вуд, Томас (1823—1906) — американский генерал, участник гражданской войны.
 Вуд, Томас Эндрю (род. 1986) — английский регбист.

У 
 
 Вуд, Уоррен (1884—1926) — американский гольфист, чемпион Олимпийских игр 1904 года.

Ф 
 Вуд, Фрэнсис (род. 1948) — английская библиотекарь, синолог и историк.

Х 
 Вуд, Харви (1885—1958) — английский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1908 года.

Ч 
 Вуд, Чарльз (1800—1885) — британский политический деятель.

Э 
 Вуд, Эван Рейчел (род. 1987) — американская актриса и певица.
 Вуд, Эдвард (1924—1978) — американский сценарист, режиссёр, продюсер, актёр, писатель и специалист по монтажу фильмов.
 Вуд, Эдуард, 1-й граф Галифакс (1881—1959) — английский политик.
 Вуд, Элайджа (род. 1981) — американский актёр и музыкальный исполнитель.
 Вуд, Эллен (Миссис Генри Вуд) (1814—1887) — английская писательница, автор детективов и романов.
 Вуд, Эндрю (1966—1990) — американский рок-музыкант, вокалист групп Malfunkshun и Mother Love Bone.
 Вуд, Эрнст Эгертон (; 1883—1965) — британский теософ, востоковед.

Составные фамилии 
 Херд-Вуд, Рейчел (; род. 1990) — британская актриса.
 Хилл-Вуд, Питер (1936—2018) — британский футбольный администратор.

Псевдонимы 
 Лана Вуд (настоящее имя Светлана Николаевна Захаренко; род. 1946) — американская актриса, писательница и продюсер.

Топоним 
 Вуд — озеро в провинции Британская Колумбия (Канаде).
  — пригород Нельсона, Новая Зеландия.
 
Составные топонимы
 Биг-Вуд — река в Айдахо, США.
 Вуд-Баффало — национальный парк в Канаде.
 Коллинвуд — ряд топонимов США.
 Вуд-лэйн — станция Лондонского метрополитена.

Прочее 
 Вуд — лунный кратер.
 Вуд-Ава — богиня в марийской мифологии.
 Вуд-блок — музыкальный инструмент.
 «Эд Вуд» — американский фильм.
 Оливер Вуд — персонаж книг и фильмов о Гарри Поттере.

См. также 
 Премия Р. В. Вуда — награда международного Оптического общества (OSA).
 Сплав Вуда — тяжёлый легкоплавкий сплав, изобретённый в 1860 году английским инженером Барнабасом Вудом.
 Лейквуд
 Вуд-Лейк
 Вудбайн